Pacific peut désigner :

Toponyme 

 Pacific : une ville du Missouri ;
 Pacific, station de la ligne bleue du métro de Los Angeles ;
 Pacific, ville située dans l’État de Washington.

Divers 
 Pacific : Marque d'équipement de tennis, anciennement nommée Fischer ;
 Pacific : Marque d'anisé sans alcool produite par le groupe Pernod Ricard ;
 Pacific : Un type de locomotive à vapeur ;
 Pacific : un navire de croisière lancé en 1970 ;
 Pacific : un paquebot américain de la Collins Line mis en service en 1850.
Pacific Racing : une ancienne écurie de Formule 1.
Cathay Pacific : une compagnie aérienne hongkongaise.
 Century Pacific Food :  une entreprise agroalimentaire philippine.
 La Résidence Pacific (ou le Pacific), immeuble de style moderniste situé à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique).